

Géographie 
Vilnius, capitale de la Lituanie.
Apskritis de Vilnius, subdivision territoriale et administrative de Lituanie.

Sport 
FK Vetra Vilnius, club de football.
FK Vilnius, club de football.
FK Zalgiris Vilnius, club de football.
TEO Vilnius, club féminin de basket-ball.

Autres 
Tour de Vilnius, tour de radio et de télévision.